Le terme flanker peut faire référence à :
 Soukhoï Su-27 Flanker un avion de chasse monoplace russe,
 Su-27 Flanker, un simulateur de vol de combat paru sur PC en 1995, 
 à la dénomination anglaise du poste de troisième ligne aile au rugby à XV,
 à la déclinaison d'un parfum.